Gong — рок-группа, играющая прогрессивный рок, музыку коллектива называют также космическим роком. Была сформирована в 1967 году во Франции австралийским музыкантом Дэвидом Алленом.

С самого начала Гонг стал исполнять очень сложные композиции, в которых в равной степени присутствуют элементы арт-рока, джаза, западно-европейского фольклора, фоном для которых служат эффектные синтезаторные импровизации. В текстовом отношении композиции Гонга представляют собой нечто среднее между поэзией битников и «мифологией» хиппи, по сей день являясь одним из лучших образцов стихосложения в рок-музыке.

Состав группы был интернационален и часто менялся. За время существования в группе принимали участие музыканты, чьё творчество оказало огромное влияние на всех современных исполнителей, работающих на стыке джаз- и авангардного арт-рока: Стив Хиллидж, Дидье Малерб, Тим Блейк.

Состав 
 Дэвид Аллен () — вокалист, исполнитель, гитарист, автор (1967-1975, 1991-2001, 2003–2006, 2007, с 2008–2015)
 Fabio Golfetti — гитары (2007, с 2012–), вокал (с 2015 года)
 Kavus Torabi — гитары (с 2013–)
 Dave Sturt — бас-гитара (с 2009–)
 Orlando Allen — ударные (2003-2004, с 2012–)
 Дидье Малерб () — саксофонист, флейтист (1969-1977)

 Жиль Смит () — вокалистка  (1967-1973, 1974, 1994-2001, 2004-2006, 2008–2013)
 Пьер Мерлен (ум. 3 мая 2005) — ударные (1973-1974, 1975-1976)

Дискография 

 Magick Brother, Mystic Sister (1969)
 Est-ce-que je suis (1970)
 Camembert Electrique (1971)
 Continental Circus (1971)
 Obsolete (1971)
 Flying Teapot (трилогия Radio Gnome, часть 1) (1973)
 Angel's Egg (трилогия Radio Gnome, часть 2) (1974)
 You (трилогия Radio Gnome, часть 3) (1974)
 Shamal (1976)
 Gazeuse! (1977)
 Gong Est Morte, Vive Gong (1977)
 Live Etc. (1977)
 Expresso II (1977)
 Fairy Tales (1978)
 The History & Mystery of the Planet Gong (1989)
 Shapeshifter (1992)
 Tree in Fish (1994)
 Camembert Eclectique (1995)
 25th Birthday Party (1995)
 A Sprinkling of Clouds (1997)
 Family Jewels (1998)
 Zero to Infinity (2000)
 OK Friends (2002)
 Acidmotherhood (2004)
 2032 (2009)
 I See You (2014)
 Rejoice! I'm Dead! (2016)
 The Universe Also Collapses (2019)

Ссылки 

 Официальный сайт Gong
 Страница группы Gong на Rockfaces

Рок-группы Франции
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Группы кентерберийской сцены
Группы психоделического рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Группы спейс-рока